Il Garda Bresciano Spumante Rose' è un vino DOC la cui produzione è consentita nella provincia di Brescia.

Caratteristiche organolettiche 
colore: rosato cerasuolo con riflessi rubini
odore: delicato e gradevole
sapore: morbido, con fondo neutro o leggermente amarognolo che ricorda la mandorla amara

Storia

Abbinamenti consigliati

Produzione
Provincia, stagione, volume in ettolitri
 nessun dato disponibile

Vini DOC della provincia di Brescia
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Sangiovese
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Barbera
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Marzemino